Макс Мирни и Даниел Нестор защитава титлата си.

Поставени двойки

Схема

Източници 
 Схема на турнира 

ATP Световен Тур 2012
Мемфис Оупън